|-
| 120801 - || || 30 de març, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120802 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120803 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120804 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120805 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120806 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120807 - || 1998 HK || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120808 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120809 - || || 21 d'abril, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 120810 - || || 19 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120811 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120812 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120813 - || || 27 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120814 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120815 - || || 24 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120816 - || || 30 d'abril, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120817 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120818 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120819 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120820 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120821 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120822 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120823 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120824 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120825 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120826 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120827 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120828 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120829 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120830 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120831 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120832 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120833 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120834 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120835 - || || 24 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120836 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120837 - || || 27 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120838 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120839 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120840 - || || 28 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120841 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120842 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120843 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120844 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120845 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120846 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120847 - || 1998 MG || 17 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120848 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120849 - || || 23 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120850 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120851 - || || 29 de juliol, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120852 - || || 20 de juliol, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120853 - || || 17 d'agost, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 120854 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120855 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120856 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120857 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120858 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120859 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120860 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120861 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120862 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120863 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120864 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120865 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120866 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120867 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120868 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120869 - || || 14 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120870 - || || 11 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120871 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120872 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120873 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120874 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120875 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120876 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120877 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120878 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120879 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120880 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120881 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120882 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120883 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120884 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120885 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120886 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120887 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120888 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120889 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120890 - || 1998 SU || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120891 - || || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120892 - || || 17 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120893 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120894 - || || 21 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120895 - || || 18 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120896 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120897 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120898 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120899 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120900 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
0